Astronomia: Constel·lació del Linx, constel·lació de l'hemisferi nord.
 Zoologia: Linx, gènere de felins del qual formen part quatre espècies.
 Linx ibèric (Lynx pardinus).
 Linx vermell o linx roig (Lynx rufus).
 Linx canadenc (Lynx canadensis).
 Linx nòrdic (Lynx lynx).